Беттендорф () — город в округе Скотт, Айова. Население по оценке 2014 года составляло 35 122 человек.

География 
Площадь составляет 58,12 км², из которых суша занимает 55,16 км², а водная поверхность — 2,96 км².

Климат

Население 
По переписи 2010 года население составляло 33 217 человек (плотность 604,5 чел./км²). Расовый состав был таков:

 91,9 % белых
 3,1 % азиатов
 2,2 % афроамериканцев
 0,2 % коренных американцев
 0,1 % океанийцев
 1,8 % представителей двух или более рас
 0,7 % других рас

Доля латиноамериканцев и испаноязычных жителей любых рас составила  3,6 %.

Примечания 

Города Айовы